Eyjafjallajökull – lodowiec na Islandii
 Eyjafjallajökull – wulkan na Islandii